Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina 1987. održalo se u Mađarskoj od 8. do 15. kolovoza. Bilo je to osmo izdanje ovog natjecanja i na njemu je Jugoslavija osvojila svoj posljednji peti naslov (treći uzastopni).

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

 poluzavršnica:  94  67
 poluzavršnica:  104  90

 za treće mjesto:  76  84

 završnica:  83  77

Europska prvenstva u košarci
Međunarodna košarkaška natjecanja u Mađarskoj